Руммо — фамилия.
 Руммо, Велло Янович (1921—2009) — советский эстонский театральный режиссёр.
 Руммо, Линда Карловна (1921—2015) — советская эстонская театральная актриса. Народная артистка Эстонской ССР
 Руммо, Олег Васильевич (род. 1941) — белорусский политический деятель, врач.
 Руммо, Олег Олегович (род. 1970) — белорусский хирург-трансплантолог, академик НАН Б.
 Руммо, Пауль Матсович (1909—1981) — советский эстонский поэт, драматург и литературный критик. Лауреат Премии Советской Эстонии
 Руммо, Пауль-Ээрик (род. 1942) — эстонский писатель и политик; министр культуры и просвещения Эстонии (1992—1994), министр народонаселения Эстонии (2003—2007).